Vallance ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Vallance (1860–1898), schottischer Fußballspieler
 Iain Vallance, Baron Vallance of Tummel (* 1943), britischer Verwaltungsbeamter, Wirtschaftsmanager sowie Politiker 
 Jeffrey Vallance (* 1955), US-amerikanischer Künstler
 Jim Vallance (* 1952), kanadischer Songwriter
 Stevie Vallance (* 1966), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Tom Vallance (1856–1935), schottischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Valance